Escuela moderna puede referirse a:

 La asociación del término "escuela" (tanto en su acepción pedagógica como en las demás acepciones) con el término "moderna".

Pedagogía
 Educación progresista
 Escuela Moderna, fundada en 1901 por Ferrer y Guardia, modelo de la pedagogía anarquista de comienzos del siglo XX.
 Escuela modelo, basada en ese modelo.
 Modern School, fundada en 1920 bajo inspiración de Rabindranath Tagore, la primera establecida en Nueva Delhi durante la colonización inglesa (hay escuelas con el mismo nombre en otras ciudades de la India, como Lucknow y Nagpur).
 Mouvement de l'École moderne de Célestin Freinet, quien fundó la Coopérative de l'enseignement laïc (CEL) en 1928 y escribió L'École moderne française en 1946.
 Secondary modern school, una de las tres tipologías de escuela pública del denominado Tripartite System de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte entre 1944 y los años 1970, reemplazada desde entonces por la comprehensive school (educación en el Reino Unido).
Escuela Moderna de Música y Danza. Instituto profesional chileno.

Otros usos
 Escuela moderna de ajedrez, década de 1860.
 Moderna Escuela de Viena, de música (primera mitad del siglo XX).
 Movimiento Moderno, de arquitectura (siglo XX).
 Escuelas modernas de yoga.

Notas